Амаро:

 Амаро — травяной ликёр крепостью от 16 до 35 %, один из популярных в Италии дижестивов.
 Амаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.
 Амаро Парго (1678—1747) — пират, испанский капер и торговец.
 Амаро, Амансио (1939—2023) — испанский футболист, нападающий.
 Амаро, Андре (род. 2002) — португальский футболист.
 Амаро, Джейс (род. 1992) — американский игрок в американский футбол.